«Динамо-Молодечно» () — профессиональный хоккейный клуб из Молодечно, Беларусь. Основан в 2014 году. Выступает в Белорусской экстралиге. Является фарм-клубом минского «Динамо».

Первым главным тренером команды стал Дмитрий Кравченко.. Бюджет молодечненского хоккейного клуба на сезон 2014/2015 составит около 2 млн. долларов (20 млрд бел. рублей).

Тренерский штаб 
Главный тренер:
  Константин Кольцов
Тренеры:
  Дмитрий Астапенко
  Александр Владыкин

Тренер вратарей:
  Виталий Коваль

Состав 2020/2021

Арена 
Домашние матчи ОЧБ «Динамо-Молодечно» проводит в спортивно-развлекательном комплексе города Молодечно. Спорткомплекс был построен в 2011 , помимо спортивно-зрелищной арены вместимостью 2200 зрителей в его состав входят теннисные корты, бассейн и аквапарк, боулинг, сауна и многое другое. Торжественное открытие хоккейной арены состоялось 10 ноября 2011 года. На базе нового комплекса открыта детско-юношеская спортивная школа «Олимпик-2011».

Инцидент (2014 год) 
14 декабря 2014 года в Молодечно проходил матч между «Динамо» и хоккейным клубом «Витебск», закончившийся со счётом 4:1 в пользу гостей. После матча вратари обеих команд Павел Шегало и Станислав Артынский сцепились в драке. Лишь спустя некоторое время судьям удалось разнять дерущихся.

Примечания

Ссылки 
 Состав клуба на сайте «Динамо» Минск
 Новостная лента клуба на информационном портале kraj.by
 Хоккей Беларуси - Динамо-Молодечно
 Страница клуба на сайте eliteprospects.com
 Страница клуба на информационном портале sports.ru

Хоккейные клубы Белоруссии